Людмила Ниловна Линик (2 февраля 1954, Атнашево, Канашский район, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — российский организатор высшего образования, государственный деятель. Ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии (2013—2015).

Биография 

В 1977 году окончила Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, в 1986 году - Всесоюзный юридический заочный институт.

С 1987 по 1995 годы работала на юридическом факультете ЧГУ им. И. Н. Ульянова: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1993 году окончила аспирантуру Московского юридического института.

В 1995 году была избрана на должность заместителя председателя ЦИК Чувашской Республики, с 1998 по 2010 годы являлась председателем Центризбиркома Чувашии.

С 2010 года - профессор кафедры конституционного и муниципального права Чебоксарского кооперативного института.

С декабря 2012 года - и.о. ректора ЧГСХА. В июне 2013 года избрана ректором вуза, занимала должность до 2015 года.

Доктор юридических наук, докторская диссертация на тему «Избирательные системы республик Поволжского региона: развитие и особенности» защищена в 2004 году. Автор более 50 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 монографий.

Награды 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
почетный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов».
Заслуженный юрист Российской Федерации 
Заслуженный юрист Чувашской Республики.

Выпускники Чувашского государственного университета
Персоналии:Канашский район
Преподаватели Чувашского государственного университета